How to Destroy Angels – gruppo musicale
How to Destroy Angels – EP dei Coil del 1984
How to Destroy Angels – EP dei How to Destroy Angels del 2010
How to Destroy Angels (Remixes and Re-Recordings) – album dei Coil del 1992